«Три процента риска» — советский фильм 1984 года режиссёров Геннадия Полоки и Владимира Шределя.

Сюжет 
По мотивам произведений лётчика-испытателя Марка Галлая.

Во время испытаний нового истребителя лётчик-испытатель попадает в аварию и выбывает из строя. Провести завершающие десять полётов руководство поручает лётчику-испытателю Евгению Фетисову, отклоняя его ходатайство о долгожданном отпуске…

В ролях 
 Кирилл Лавров — Евгений Демидович Фетисов, летчик-испытатель
 Павел Кадочников — Вениамин Владимирович Хлебников, генеральный конструктор КБ
 Иван Бортник — Всеволод Сергеевич Корбут, летчик-испытатель
 Александр Демьяненко — Владимир Логинович Катасонов, ведущий инженер КБ
 Валерий Золотухин — Иннокентий Сигизмундович Капчинский, летчик-испытатель
 Ирина Резникова — Лида, инженер, сестра лётчика-испытателя Корбута
 Георгий Дрозд — Александр Никодимович, летчик-испытатель
 Владимир Некрасов — Боря Ладыгин, летчик-испытатель
 Аркадий Шалолашвили — летчик-испытатель
 Юрий Дедович — Олег Алексеевич Крутов, летчик-испытатель
 Юрий Лазарев — Бабенко, авиамеханик
 Гелий Сысоев — Углов, авиамеханик
 Владимир Маренков — Турищев, начальник авиабазы
 Марина Юрасова — Людмила Петровна, жена Капчинского
 Андрей Анкудинов — Анатолий, сын Капчинского
 Михаил Уржумцев — Владимир Яковлевич, инженер
 Игорь Добряков — Вельветов, сотрудник Хлебникова
 Мария Лаврова — Маша
 Ольга Ипполитова — жена летчика-испытателя Бори Ладыгина
 Тамара Шемпель — жена летчика-испытателя
 Татьяна Ташкова — жена летчика-испытателя
 Лилия Гурова — жена летчика-испытателя

 Литература 
 Казин А. — Три процента… смысла (Худож. фильм «Три процента риска») // Ленинградская правда, 19 сентября 1985
 Богомолов Ю.'' — Взлёты и посадки (Худож. фильмы «Три процента риска» Ленфильм, «Грубая посадка» Узбекфильм, «Твоё мирное небо» к/с им. Довженко) // Советская культура, 17 августа 1985
 Три процента риска // Советские художественные фильмы: аннотированный каталог, Том 10. — М.: Нива России, 1995. — 415 с. — стр. 164

Фильмы СССР 1984 года
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы о лётчиках